Мілошешть () — комуна в Румунії, у повіті Яломіца.
 Мілошешть () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Мілошешть.
 Мілошешть () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Херешть.